Aparasphenodon bokermanni – gatunek mało znanego płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych.

Występowanie 
Mamy do czynienia z endemitem: gatunek ten występuje jedynie w dwóch położonych blisko siebie miejscach w brazylijskim stanie São Paulo, dokładniej zaś w Estação Ecológica da Juréia-Itatins. Zwierzę preferuje tereny położone nisko nad poziomem morza. Rzadkie spotkania z płazem miały miejsce na skałach rzeki Verde w okolicy częściowo porosłej lasem, częściowo otwartej. Siedlisko bezogonowego nie zostało ustalone.

Status 
Osobniki należące do opisywanego gatunku udało się odnaleźć jedynie kilka razy, sądzi się więc, że jest on rzadki. Jego trend populacyjny nie został poznany przez naukę.

Nie wiadomo, czy występują jakieś zagrożone mogące spowodować wymarcie gatunku. Obszar, na którym występuje płaz, znajduje się pod ochroną, jednak IUCN dostrzega konieczność utrzymania obszaru.

Przypisy 

Rzekotkowate
Płazy Ameryki Południowej
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1993 roku